FK Sloga Jugomagnat (Fudbalski Klub Sloga Jugomagnat; Sloga Jugomagnat; Sloga Jugomatnat Skoplje, makedonski Фудбалски Клуб Слога Југомагнат Скопје) je bio nogometni klub iz Skoplja, Regija Skoplje, Sjeverna Makedonija.

O klubu 
Klub je osnovan 1927. godine pod imenom KF "Zafer", kao klub Albanaca i Turaka iz Skoplja. U početku je klub igrao prijateljeske utakmice, a 1930.-ih ulazi u natjecanje "Skopskog podsaveza" (koristeći slavenizirani naziv "Sloga").  
Poslije II. svjetskog rata, 1945. godine, klub se obnavlja pod imenom "Sloga", koja narednih desetljeća igra u nižim ligama na području SR Makedonije, te su povremeno igrali "Makedonsku republičku ligu". 1989. godine sponzor kluba postaje poduzeće "Jugomagnat", te klub mijenja ime u "Sloga Jugomagnat".  
Osamostaljenjem Makedonije (od 2019. godine Sjeverna Makedonija), "Sloga Jugomagnat" postaje član novoformrane "Prve Makedonske lige", te je narednih godina bio jedan od vodećih makedonskih klubova, osvojivši tri prvenstva i kup, te najpopularniji klub makedonskih Albanaca. Klub je također igrao u UEFA-inim natjecanjima - "Ligi prvaka", "Kupu pobjednika kupova" i "Kupu UEFA".  
U sezoni 2009./10. dio klubova "Prve lige" se pobunio zbog reizbora vodstva Makedonskog nogometnog saveza. "Sloga Jugomagnat" i "Makedonija Gjorče Petrov" su bojkotirali dvije utakmice, te su potom suspendirani i izbačeni iz lige.  
2012. godine se spajaju "Sloga Jugomagnat" i FC "Albarsa" u novi klub - KF "Shkupi", koji je postao sljednik "Sloge Jugomagnat" i privukao većinu njezinih dotadašnjih navijača.

Stadion 
"Sloga Jugomagnat" je nastupala na Stadionu "Čair", koji se nalazi u istoimenoj gradskoj općini Skoplja. Ovaj stadion danas koristi KF "Shkupi".

Uspjesi

nakon 1992. 
 Prva makedonska liga 
 prvak: 1998./99., 1999./2000., 2000./01. 
 doprvak: 1995./96., 1997./98. 
 trećeplasirani: 1994./95., 1996./97. 

 Druga makedonska liga 
 doprvak: 2008./09. 

 Kup Makedonije  
 pobjednik: 1995./96., 1999./2000., 2003./04. 
 finalist: 1996./97., 1997./98., 1998/.99., 2000./01., 2002./03.

do 1992. 
 Makedonska republička liga 
 doprvak: 1951., 1991./92.

Pregled plasmana

Poznati igrači

Poznati treneri

Unutarnje poveznice  
 KF Shkupi

Vanjske poveznice 
 sloga-jugomagnat.com.mk, wayback arhiva 
  sloga-jugomagnat.com.mk, wayback arhiva 
  int.soccerway.com, FK Sloga Jugomagnat 
 macedonianfootball.com, Shkupi 
  globalsportsarchive.com, FK Shkupi Skopje - Team Info 
  worldfootball.net, KF Shkupi 
  transfermarkt.com, FC Shkupi

Izvori 
  fcshkupi.com, Historia, pristupljeno 7. rujna 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, KF Shkupi 1927 
  foot.dk, Sloga Jugomagnat Skopje  
  

Sjevernomakedonski nogometni klubovi 
Nogomet u Skoplju
SMAK Sloga Jugomagnat